Trehörnesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trehörnesjön (Hede socken, Bohuslän), sjö i Färgelanda kommun och Munkedals kommun,  (20,8 ha)
Trehörnesjön (Mo socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun och Tanums kommun,  (6,98 ha)
Trehörnesjön (Svarteborgs socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,  (5 ha)

Se även
Trehörnasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn